Ричмънд от английското Richmond може да се отнася за:

Градове 
 Ричмънд (Северен Йоркшър), Англия
 В Канада
 Ричмънд (Британска Колумбия)
 Ричмънд (Квебек)
 Ричмънд (Нова Зеландия), Нова Зеландия
 В Съединените щати
 Ричмънд (Вирджиния), столица на щата
 Ричмънд (Калифорния)
 Ричмънд (Юта)

Квартали 
 Ричмънд (Лондон), Англия (някога отделно селище, от което най-вече се разпространява името Ричмънд);
 Ричмънд (Сан Франциско), Калифорния, САЩ;
 Ричмънд (Калгъри), Калгъри, Канада;

Виже още 
 Ричмъндски университет в Ричмънд, Вирджиния.
 Граф на Ричмънд – британска благородническа титла.